То́мпсон () — шотландське патронімічне прізвище, є варіантом написання прізвища Томсон у значенні «son of Thom(as)» («син Тома(са)»). Альтернативним варіантом походженням може бути географічне — від назви місцевості  у графстві Норфолк (Англія). Прізвище було також принесене колоністами до Ірландії у період англійської колонізації XVI—XVII ст. Прізвище Томп(п)сон може бути також англійським варіантом перекладу прізвища Мактавіш, що походить від .

Відомі носії:

А 
 Алан Томпсон (; 1973) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Артур Томпсон (; 1931—1993) — шотландський гангстер.
 Арчі Томпсон (; 1978) — австралійський футболіст, нападник.

Б 
 Бенджамін Томпсон (; 1753—1815) — англо-американський науковець, державний і громадський діяч.
 Білл Томпсон (; 1913—1971) — американський актор озвучування та радіоведучий.
 Браян Томпсон (; 1959) — американський актор.

В 
 Вітні Томпсон (; 1987) — американська фотомодель.

Г 
 Ганна Томпсон (; 1983) — американська фехтувальниця, олімпійська медалістка (2008).
 Гантер Томпсон (; 1937—2005) — американський журналіст.
 Г'ю Томпсон (; 1943—2006) — військовослужбовець Армії США, учасник В'єтнамської війни.

Д 
 Даніель Томпсон (;  1942) — французька письменниця, кінорежисер, сценарист і авторка діалогів.
 Девід Томпсон:
 Девід Томпсон (; 1961—2010) — барбадоський політик.
 Девід Томпсон (; 1798—1871) — американський бізнесмен.
 Девід Томпсон (; 1770—1857) — англійський дослідник, картограф, першовідкривач.
 Дейлі Томпсон (;  1958) — британський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1980, 1984).
 Денніс Ф. Томпсон (;  1940) — політолог і професор Гарвардського університету.
 Дерек Томпсон (; 1986) — американський журналіст та автор.
 Джеймс Томпсон (;  1986) — південноафриканський веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).
 Джейсон Томпсон (; 1986) — американський баскетболіст.
 Дженні Томпсон (;  1973) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1992, 1996, 2000).
 Джеремія Томпсон (; 1784—1835)  — квакер, аболіціоніст, емігрант з Англії, один із засновників судноплавної лінії «Black Ball Line».
 Джоенн Томпсон (;  1965) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (1992).
 Джон Томпсон:
 Джон Ґріґґз Томпсон (;  1932) — американський математик.
 Джон Лі Томпсон (; 1914—2002) — англійський театральний актор і кінорежисер.
 Джон Спаро Давид Томпсон (; 1845—1894) — канадський політик.
 Джонатан Томпсон (; 1773—1846)  — американський комерсант, колектор (збирач податків) порту Нью-Йорк, банкір і політик.
 Джордан Томпсон:
 Джордан Томпсон (;  1997) — північноірландський футболіст, півзахисник.
 Джордан Томпсон (;  1994) — австралійський професійний тенісист.
 Дон Томпсон (; 1933—2006) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1960).

Е 
 Ева Томпсон (;  1937) — американський славіст.
 Едвард Томпсон (; 1924—1993) — англійський історик, публіцист, літератор, соціаліст-теоретик.
 Елейн Томпсон-Гера (;  1992) — ямайська легкоатлетка, яка спеціалізується на спринті, багаторазова олімпійська чемпіонка (2016, 2021).
 Елізабет Томпсон (; 1846—1933) — британська майстриня історичного живопису, художниця-баталіст.
 Емма Томпсон (;  1959) — британська акторка.
 Ентоні Томпсон (;  1981) — американський боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.

Ж 
 Жасмін Томпсон (; 2000) — британська співачка і автор пісень

К 
 Кен Томпсон (; 1943) — американський програміст.
 Клей Томпсон ; 1990) — американський професійний баскетболіст, олімпійський чемпіон (2016).
 Кортні Томпсон (; 1984) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2012).

Л 
 Леслі Томпсон (; 1959) — канадська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (1988).
 Ліа Томпсон (; 1961) — американська акторка і режисер.

М 
 Майкл Томпсон (; 1954) — американський гітарист.
 Маріелль Томпсон (; 1992) — канадська фристайлістка, олімпійська чемпіонка (2014).
 Мік Томпсон (; 1973) — американський музикант, гітарист ню-метал групи Slipknot.

Н 
 Нейт Томпсон (; 1984) — американський хокеїст.

П 
 Патрісія Томпсон (, відома також як Олена Володимирівна Маяковська; 1926—2016) — американська філософиня, письменниця та педагогиня.
 Пітер Томпсон (; 1942) — англійський футболіст, півзахисник.
 Пол Томпсон (; 1906—1991) — канадський хокеїст.
 Порл Томпсон (; 1957) — британський музикант.

Р 
 Раян Томпсон (;  1985) — ямайський футболіст.
 Річард Томпсон:
 Річард Томпсон (;  1949) — британський музикант.
 Річард Томпсон (;  1985) — тринідадський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008, 2012).
 Рут Пламлі Томпсон (; 1891—1976) — американська дитяча письменниця.

С 
 Сміт Томпсон (; 1768—1843) — міністр військово-морського флоту США (1818—1823).

Т 
 Тайні Томпсон (; 1903—1981) — канадський хокеїст.
 Тесса Томпсон (; 1983) — американська акторка та музикантка.
 Толлі Томпсон (; 1973) — американський борець, бронзовий призер чемпіонату світу, дворазовий переможець Панамериканських чемпіонатів.
 Томмі Томпсон (; 1941) — американський політик.
 Тоні Томпсон (; 1971) — американський боксер-важковаговик.
 Трістан Томпсон (; 1991) — канадський професіональний баскетболіст, важкий форвард і центровий.

Ф 
 Філ Томпсон (, 1954) — колишній англійський футболіст-захисник.
 Флеш Томпсон () — персонаж коміксів про людину-павука.
 Фред Томпсон (; 1942) — американський політик, актор і юрист.
 Френсіс Томпсон (; 1778 або 1779 — ?) — квакер, підприємець, один з засновників «Black Ball Line».

Див. також 
 Томсон

Примітки